Angèle Kremer-Marietti (1927-2013), philosophe française
 Federico Marietti (1925-), ancien joueur italien de basket-ball
 Georges Marietti (1852-1902), compositeur français

Patronyme italien